41. појединачно првенство САД у шаху одржано је у Њу Џерзијуу (Parsippany) од 13. до 27. јула 1996. год. Прво место је освојио Алексеј Јермолински.

Турнирска табела

Референце

Спољашње везе 

Информација на сајту The Week In Chess (№ 93)

Првенства САД у шаху
Шаховски турнири
Шах у 1996.